Eileen Bennett – tennista britannica
 Eileen Bennett – attrice britannica